Танци () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Танци, Вито (род. 1935) — итальянский экономист.
 Танци, Калисто (1938—2022) — итальянский бизнесмен.
 Танци, Лиа (род. 1948) — итальянская актриса.